Camel:

 Camelus — верблюды.
 Camel — марка сигарет.
 Camel — британская рок-группа.
 Camel — их первый одноимённый альбом.
 CamelCase — стиль написания составных слов.
 Camel Trophy — международные автомобильные соревнования.
 Sopwith Camel — британский одноместный истребитель времён Первой мировой войны.
 Apache Camel — открытый кроссплатформенный java-фреймворк.
 CAMEL — набор стандартов, реализующих интеллектуальные услуги в GSM и UMTS сетях.
 CAMEL(S) — система рейтинга банков.

См. также 
 Верблюд (значения)
 Камели
 Камелия